Лига 1 Футбольной лиги Англии 2013/2014 (именуемая Sky Bet Лига 1 по имени спонсора) — это 9-й сезон Лиги 1 под её нынешним названием и 21-й сезон в этом формате. Сезон начался 2 августа 2013 года и завершился 3 мая 2014 года, причем все матчи в этот день начинались одновременно.

Изменения в составе Лиги 
Изменения по сравнению с сезоном 2012/13 коснулись следующих команд:

В первую Лигу 
Повышение из Второй Лиги

 Джиллингем
 Ротерем Юнайтед
 Порт Вейл
 Брэдфорд Сити

Выбыли из Чемпионшипа

 Питерборо Юнайтед
 Вулверхэмптон Уондерерс
 Бристоль Сити

Из первой Лиги 
Выбывание во Вторую Лигу

 Сканторп Юнайтед
 Портсмут
 Хартлпул Юнайтед
 Бери

Повышение в Чемпионшип

 Донкастер Роверс
 Борнмут
 Йовил Таун

Участники 

 1 С 5 сентября 2014 года «Ковентри» проводила свои домашние игры на Рико Арена в Ковентри .

Турнирная таблица 

1 С клуба «Ковентри Сити» было снято 10 очков за выход из-под административного управления без добровольного урегулирования долгов.

Плей-офф за выход в Чемпионшип

Бомбардиры 
.

Примечания 

2013
Футбол в Англии в сезоне 2013/2014
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014